Palazzo di Giustizia ist die italienische Bezeichnung für einen Justizpalast. Folgende Gebäude in Italien werden so bezeichnet:
 Palazzo di Giustizia in Agrigent
 Palazzo di Giustizia in Alessandria
 Palazzo di Giustizia in Ancona
 Palazzo di Giustizia in Aosta
 Palazzo di Giustizia in Arezzo
 Palazzo di Giustizia in Ascoli Piceno
 Palazzo di Giustizia in Asti
 Palazzo di Giustizia in Avellino
 Palazzo di Giustizia in Aversa
 Palazzo di Giustizia di Avezzano
 Palazzo di Giustizia in Barcellona Pozzo di Gotto
 Palazzo di Giustizia in Bari
 Palazzo di Giustizia in Belluno
 Palazzo di Giustizia in Benevent
 Palazzo di Giustizia in Bergamo
 Palazzo di Giustizia in Biella
 Palazzo di Giustizia in Bologna
 Palazzo di Giustizia in Brescia
 Palazzo di Giustizia in Brindisi
 Palazzo di Giustizia in Busto Arsizio
 Palazzo di Giustizia in Cagliari
 Palazzo di Giustizia in Caltagirone
 Palazzo di Giustizia in Caltanissetta
 Palazzo di Giustizia in Campobasso
 Palazzo di Giustizia in Cassino
 Palazzo di Giustizia in Castrovillari
 Palazzo di Giustizia in Catania
 Palazzo di Giustizia in Catanzaro
 Palazzo di Giustizia in Chieti
 Palazzo di Giustizia in Civitavecchia
 Palazzo di Giustizia in Como
 Palazzo di Giustizia in Cosenza
 Palazzo di Giustizia in Cremona
 Palazzo di Giustizia in Crotone
 Palazzo di Giustizia in Cuneo
 Palazzo di Giustizia in Enna
 Palazzo di Giustizia in Fermo
 Palazzo di Giustizia in Ferrara
 Palazzo di Giustizia in Florenz
 Palazzo di Giustizia in Foggia
 Palazzo di Giustizia in Forlì
 Palazzo di Giustizia in Frosinone
 Palazzo di Giustizia in Gela
 Palazzo di Giustizia in Genua
 Palazzo di Giustizia in Gorizia
 Palazzo di Giustizia in Grosseto
 Palazzo di Giustizia in Imperia
 Palazzo di Giustizia in Isernia
 Palazzo di Giustizia di Istia d’Ombrone
 Palazzo di Giustizia in Ivrea
 Palazzo di Giustizia in L’Aquila
 Palazzo di Giustizia in Lagonegro
 Palazzo di Giustizia in La Spezia
 Palazzo di Giustizia in Lamezia Terme
 Palazzo di Giustizia in Lanusei
 Palazzo di Giustizia in Larino
 Palazzo di Giustizia in Latina
 Palazzo di Giustizia in Lecce
 Palazzo di Giustizia in Lecco
 Palazzo di Giustizia in Livorno
 Palazzo di Giustizia in Locri
 Palazzo di Giustizia in Lodi
 Palazzo di Giustizia in Lucca
 Palazzo di Giustizia in Macerata
 Palazzo di Giustizia in Mailand
 Palazzo di Giustizia in Mantua
 Palazzo di Giustizia in Marsala
 Palazzo di Giustizia in Massa
 Palazzo di Giustizia in Matera
 Palazzo di Giustizia in Messina
 Palazzo di Giustizia in Modena
 Palazzo di Giustizia in Montefollonico
 Palazzo di Giustizia in Monza
 Palazzo di Giustizia in Neapel
 Palazzo di Giustizia in Nocera Inferiore
 Palazzo di Giustizia in Nola
 Palazzo di Giustizia in Novara
 Palazzo di Giustizia in Nuoro
 Palazzo di Giustizia in Oristano
 Palazzo di Giustizia in Padua
 Palazzo di Giustizia in Palermo
 Palazzo di Giustizia in Palmi
 Palazzo di Giustizia in Paola
 Palazzo di Giustizia in Patti
 Palazzo di Giustizia di Pavia
 Palazzo di Giustizia in Perugia
 Palazzo di Giustizia in Pesaro
 Palazzo di Giustizia in Pescara
 Palazzo di Giustizia in Piacenza
 Palazzo di Giustizia in Pisa
 Palazzo di Giustizia in Pistoia
 Palazzo di Giustizia in Pordenone
 Palazzo di Giustizia in Potenza
 Palazzo di Giustizia in Prato
 Palazzo di Giustizia in Ragusa
 Palazzo di Giustizia in Ravenna
 Palazzo di Giustizia in Reggio Calabria
 Palazzo di Giustizia in Reggio Emilia
 Palazzo di Giustizia in Rieti
 Palazzo di Giustizia in Rimini
 Palazzo di Giustizia in Rom
 Palazzo di Giustizia in Rovereto
 Palazzo di Giustizia in Rovigo
 Palazzo di Giustizia in Salerno
Cittadella Giudiziaria in Salerno
 Palazzo di Giustizia in Santa Maria Capua Vetere
Cittadella Giudiziaria  in Santa Maria Capua Vetere
 Palazzo di Giustizia di Sassari
 Palazzo di Giustizia in Savona
 Palazzo di Giustizia in Sciacca
 Palazzo di Giustizia in Siena
 Palazzo di Giustizia in Sondrio
 Palazzo di Giustizia in Spoleto
 Palazzo di Giustizia in Syrakus
 Palazzo di Giustizia in Tarent
 Palazzo di Giustizia in Tempio Pausania
 Palazzo di Giustizia in Teramo
 Palazzo di Giustizia in Termini Imerese
 Palazzo di Giustizia in Terni
 Palazzo di Giustizia in Tivoli
 Palazzo di Giustizia in Torre Annunziata
 Palazzo di Giustizia in Trani
 Palazzo di Giustizia in Trapani
 Palazzo di Giustizia in Trient
 Palazzo di Giustizia in Treviso
 Palazzo di Giustizia in Triest
 Palazzo di Giustizia in Turin
 Palazzo di Giustizia in Udine
 Palazzo di Giustizia in Urbino
 Palazzo di Giustizia in Vallo della Lucania
 Palazzo di Giustizia in Varese
 Palazzo di Giustizia in Venedig
 Palazzo di Giustizia in Verbania
 Palazzo di Giustizia in Vercelli
 Palazzo di Giustizia in Verona
 Palazzo di Giustizia in Vibo Valentia
 Palazzo di Giustizia in Vicenza
 Palazzo di Giustizia in Viterbo

Siehe auch:
 Palazzo di Giustizia (Film)
 Palazzo del Tribunale
 Justizpalast
 Palácio da Justiça
 Palais de Justice
 Justizzentrum
 Courthouse